

Монкольно — село в гміні Злоти Сток Зомбковицького повіту Нижньосілезького воєводства
 Монкольно — село в гміні Сомпольно Конінського повіту Великопольського воєводства